Syndrome des yeux de chat : maladie rare due à une anomalie chromosomique.
  : yeux de chat en anglais.